Немилов:

Персоналии:
 Немилов, Александр Николаевич (1923—2002) — советский и российский историк, искусствовед. профессор СПбГУ .
 Немилов, Антон Витальевич (1879—1942) — советский медик, гистолог.
 Немилов, Владимир Александрович (1891—1950) — российский химик и металлограф.
 Немилов, Сергей Владимирович (род. 1939) — известный учёный физико-химик, лауреат премии имени И. В. Гребенщикова.

Топонимы:
 Немилов — село в Радеховском районе Львовской области Украины.